Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Washington 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Betty Stöve 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Billie Jean King (primo turno)
 Virginia Wade (secondo turno)
 Betty Stöve (finale)

 Dianne Fromholtz (semifinali)
 Wendy Turnbull (primo turno)
 Greer Stevens (quarti di finale)
 Terry Holladay (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Washington 1978